Colatina (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Colatina (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo